Туль-Нор () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Туль. Население кантона на 2011 год составляло 27 901 человек.				
						
Код INSEE кантона 5427. Всего в кантон Туль-Нор входят 19 коммун, из них главной коммуной является Туль.

Коммуны кантона 						

(1) часть коммуны.

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель